Кубок Йохана Кройфа 2015 года () — 26-й розыгрыш Суперкубка Нидерландов, в котором встречались чемпион страны сезона 2014/15 «ПСВ» и обладатель Кубка Нидерландов 2014/15 «Гронинген». Встреча состоялась 2 августа 2015 года в Амстердаме, на стадионе «Амстердам Арена».

Матч

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на soccerway.com

2015
Матчи ФК ПСВ
Матчи ФК «Гронинген»
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2015 году
Август 2015 года
События 2 августа
Спортивные соревнования в Амстердаме